Села:
 Микитівка — Луганська область, Антрацитівський район
 Микитівка — Сумська область, Охтирський район
 Микитівка — Сумська область, Шосткинський район

Залізниця:
 Микитівка — залізнична станція Донецької залізниці в м. Горлівка Донецької області

Див. також 
 Хрущова Микитівка
 Микитин
 Нікітовка